Герман Алексеевич Травников () — советский и российский художник. Народный художник Российской Федерации (2007). Работает в разной живописной технике (масляная живопись, графика), но предпочитает акварель.

Биография 
Герман Алексеевич Травников родился 15 декабря 1937 года в селе Мехонском Мехонского сельсовета Каргапольского района Челябинской области, ныне сельсовет входит в  Курганской области.

В 1945 году поступил в первый класс начальной школы в с. Боровлянском (Боровлянского сельсовета Белозерского района Курганской области). В 1951–1952 годах учился в школе посёлка Октябрьский Новосибирской области, жил у старшей сестры Эвелины. В 1952–1953 годах учился в 8-м классе райцентра Пихтовка Новосибирской области. Вернулся к родителям и в 1953–1955 годах учился в 9–10 классах школы села Исетского Тюменской области.

В 1955 году работал художником на Курганском машиностроительном заводе.

В 1956 году поступил учиться в Свердловское художественное училище.

В 1957–1959 годах служил в пограничных войсках КГБ СССР в Приморском крае. Получил спортивные разряды по 5 видам спорта. На боксерском ринге провел 17 боев. Выступал на первенстве по футболу в амплуа голкипера. Вступил в КПСС (в ВЛКСМ не состоял).

В 1959–1963 годах работал художником в универмаге (г. Свердловск). На 3-м курсе училища пытался выйти из рядов КПСС, за непартийное поведение объявлен выговор с занесением в личное дело.

В 1963 году окончил Свердловское художественное училище.

В 1963–1964 годах работал художником кинотеатра «Спутник» (г. Курган).

В 1964–1966 годах руководил изостудией Курганского государственного педагогического института.

В 1966–1968 годах работал художником на Курганской студии радиовещания и телевидения.

В 1967 году учился на курсах художников телевидения в г. Ленинграде. Принят в члены Союза художников СССР, впоследствии — Союза художников России.

В 1968–1969 годах участвовал в работе 3-го пленума правления Союза художников (г. Москва).

В 1970 году вступил в члены Всероссийского Общества охраны памятников истории и культуры.

В 1972 году участвовал в работе 3-го съезда художников РСФСР в Москве.

В 1973 году утверждён членом областного художественного Совета Курганского облисполкома.

В 1975 году возглавил объединение молодых художников при Курганской организации Союза художников РСФСР.

В 1978 году утверждён членом комиссии по акварели при Союзе художников СССР.

В 1980 году Вступил в члены Всесоюзного общества «Знание». Избран членом комиссии Союза художников РСФСР по работе с молодыми художниками.

24-27 ноября 1981 года участвовал в работе 5-го съезда художников РСФСР (г. Москва, Большой Кремлёвский Дворец).

В 1982 году избран депутатом Курганского городского Совета народных депутатов.

С 1983 по 1990 год член Правления Союза художников СССР.

С 1984 по 1999 год секретарь Правления СХ РСФСР (СХ России).

В 1989 году вышел из КПСС по собственному желанию.

В 1998 году принял участие в работе 8-го съезда художников России (г. Сергиев Посад).

10 января 2003 года выпущена почтовая марка «Курганская область» из серии «Россия», автор эскиза Г.А. Травников.

Выставки 
Герман Алексеевич принял участие в 160 выставках, провёл более 50 персональных выставок на Урале, в Сибири, многих городах страны.
 В ноябре 1954 года состоялась первая персональная выставка (20 рисунков и акварелей) в школе (с. Исетское).
 С 1964 года стал принимать участие в профессиональных художественных выставках. В 1964 году принял участие в Областной художественной выставке «Советское Зауралье» (г. Курган, КГТД).

Зарубежные выставки:
 1971 год 4-я «Биеннале живописи стран социализма» (Польша, г. Щецин). Награждён бронзовой медалью.
 1971 год Выставка «Советская акварель» (Чехословакия).
 1972 год Выставка «Советская акварель» (Югославия, г. Белград).
 1974 год Международная художественная выставка «Осеки — 74» (Польша, г. Кошалин).
 1974 год Выставка «Советская акварель» (Монголия, г. Улан-Батор).
 1975 год Персональная выставка акварели (Польша, города Кошалин, Слупск, Колобжег).
 1975 год Выставка «Советская акварель» (Венгрия).
 1975 год Выставка «Советская акварель» (Болгария).
 1976 год Выставка «Советская акварель» (Польша).
 1976 год Выставка «Советская акварель» (Болгария).
 1977 год Выставка международного пленэра имени Николы Маринова (Болгария, г. Тырговиште).
 1977 год Международная выставка анималистического искусства (Румыния).
 1978 год Выставка советских и польских художников «СССР — ПНР» (г. Москва, г. Варшава).
 1978 год Выставка советских, венгерских, польских и чехословацких художников «Пейзажи дружбы» . Москва, г. Катовице).
 1981 год Выставка «Советская акварель» (Болгария, г. София).
 1981 год Выставка «Советская акварель» (Куба, г. Гавана).
 1981 год Выставка «Советская акварель» (Египет, г. Каир).
 1982 год Выставка советских и болгарских художников (Болгария, г. София).
 1993 год Персональная выставка живописи с участием дочери Юлии (г. Москва, посольство США).
 1995 год Международная выставка «Акварель» (Исландия, г. Рейкьявик).
 1995 год Персональная выставка «Акварель» (Австрия, г. Вена).
 2001 год Персональная выставка в консульствах США и Великобритании (г. Екатеринбург).
 2004 год Выставка «Художники Кургана» (Казахстан, г. Костанай).

Работы Г.А. Травникова находятся в Государственной Третьяковской галерее, Курганском, Архангельском, Красноярском, Туркменском, Карельском художественных музеях, в музеях Польши, Болгарии, Перми, Кызыла, художественных галереях Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других городов. Его картины есть во многих частных собраниях и организациях разных стран. К примеру, в частных коллекциях Мстислава Ростроповича, семьи бывшего премьер-министра Пакистана Бхутто, у ценителей живописи США, Японии, Италии, Австралии, Аргентины и др.

Награды и звания 
 Звание «Народный художник Российской Федерации», 2007 год
 Звание «Заслуженный художник РСФСР», 1982 год
 Медаль «За трудовую доблесть», 1986 год
 Медаль «В память 850-летия Москвы», 1997 год
 Медаль «Ветеран труда»
 Нагрудный знак «За заслуги перед польской культурой», 1979 год
 Почётное звание Курганской области «Почётный гражданин Курганской области», 1 апреля 2005 года
 Почётное звание «Почётный гражданин Шатровского района», 2017 год
 Курганскому областному художественному музею присвоено имя Г.А. Травникова, декабрь 2019 года. С 30 апреля 2020 года музей входит в ГАУК «Курганское областное музейное объединение».
 Курганская городская премия «Признание».

Семья 
 Отец — Алексей Антонович (1911—1957), радиотехник, участник Советско-финляндской войны, после войны директор Боровлянского лесхоза
 Мать — Евдокия Ивановна (урожд. Соломатова, в 1-м браке Волкова, 1903—1988), работала в организациях снабжения
 Жена (с 1966) — Стрекаловских Ольга Константиновна, киноинженер;
 Старшая дочь — Ника (род. 1967), в 1990 году окончила Ленинградский государственный университет, кандидат психологических наук;
 Средняя дочь — Юлия (род. 1975), окончила Московский институт им. Г.С. Строганова. В 1999 году принята в Московский Союз художников;
 Младшая дочь — Анна (род. 1977), окончила полиграфический институт в Москве.

Увлечения 
 Увлечения: музыка, поэзия, путешествия.
 Любимый вид отдыха: отдых на природе.
 Религиозные убеждения: близок к старообрядцам Поморского согласия (Древлеправославная поморская церковь).

Примечания 

Выпускники Свердловского художественного училища
Депутаты Курганского городского совета
Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Вышедшие из КПСС